Валієв () —  осетинське,  башкирське і  татарське прізвище. Відомі носії:
 Валієв Адош Кокозович — передовик виробництва в області виноградарства.
 Валієв Акрам Іскандаровіч (1924—1975) — Герой Радянського Союзу.
 Валієв Казбек Шакімовіч (1952) — альпініст, перший казах — підкорювач Евересту, майстер спорту СРСР міжнародного класу, тренер з альпінізму.
 Валієв Каміль Ахметович (1931—2010) — академік РАН.
 Валієв Леонід Геонаевіч (1910—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Валієв Мансур Масгутовіч (нар. 1950) — радянський і російський військовий діяч. У 2003—2005 роках — перший заступник керівника Прикордонної служби ФСБ Росії.
 Валієв Мераб Мурадович (нар. 1970) — український борець вільного стилю. Чемпіон Європи.
 Валієв Равіль Сабірзяновіч (1966) — радянський і російський футболіст.
 Валієв Рінат Ісхакович (1995) — російський хокеїст.
 Валієв Роман Газизович (нар. 1984) — казахстанський легкоатлет (потрійний стрибок), майстер спорту міжнародного класу.
 Валієв Хусаїн Хасеновіч (1948) — вчений, видатний діяч освіти Республіки Казахстан, депутат Сенату Парламенту Республіки Казахстан.
 Валієв Анатолій Васильович (1957, Київ) — український скульптор, заслужений художник України (2009)

Татарські прізвища
Башкирські прізвища